Всесвітні кібер-ігри () — щорічні змагання з відеоігор, проводяться з 2000 року. Число учасників, країн і призовий фонд турніру з кожним роком збільшуються. WCG — це найбільше ігрове змагання у світі, аналог Олімпійських ігор для спортсменів. Більше одного мільйона глядачів дивиться турнір щороку. Він об'єднує геймерів зі всього світу, з декількох десятків країн. Кожна країна проводить попередні відбіркові раунди, перш ніж відправляти найкращих гравців на фінальне змагання. Понад 700 учасників із понад 70 країн, брали участь у фінальному змаганні WCG 2007 в Сієтлі. Останнє змагання відбулося в 2013 році. З тих пір не проводилися.

Історія 

World Cyber Games веде свою історію з 2000 року, турнір планувався як найбільший ігровий поєдинок. Девіз WCG «Більш ніж гра» (англ. «Beyoug The Game»). Метою організаторів є просування відео-ігор в маси, розробка цифрової видовищної культури. Символіка WCG — чотири кольорові круги (зелений, жовтий, червоний і синій) на чорному фоні. Регламент змагань має на увазі проведення відбіркових ігор в кожній країні, а потім фінальні ігри WCG восени в одному з міст світу.

Статистика

Ігрові дисципліни

Командні 
 Counter-Strike — з 2001 до 2003 р., до 2006 р. — теперішній час
 Counter-Strike : Condition Zero — 2004 р.
 Counter-Strike : Source — 2005 р.
 Red Stone — 2008 р.

Індивідуальні 
 Quake III Arena — з 2000 до 2002 р.
 Unreal Tournament — з 2001 до 2002 р.
 Unreal Tournament 2003 — 2003 р.
 Unreal Tournament 2004 — 2004 р.
 Halo на Xbox — з 2003 до 2004 р.
 Halo 2 на Xbox — 2005 р.
 Halo 3 на Xbox 360 — 2008 р.
 Gears of War на Xbox 360 — 2007 р.
 Carom3D — з 2007 р. — теперішній час

Бійки 
 Dead or Alive Ultimate на Xbox — 2005 р.
 Dead or Alive 4 на Xbox 360 — з 2006 до 2007 р.
 Virtua Fighter 5 на Xbox 360 — 2008 р.

Стратегії 
StarCraft: Brood War — з 2000 р. — теперішній час
 Age of Empires II з 2000 до 2002 р.
 Age of Mythology — 2003 р.
 Age of Empires III: The WarChiefs — 2007 р.
 Age of Empires III: The Asian Dynasties — 2008 р.
 Warcraft III: Reign of Chaos — 2003 р.
 Warcraft III: The Frozen Throne — з 2004 р. — теперішній час
 Warhammer 40 000: Dawn of War — 2005 р.
 Warhammer 40 000: Dawn of War — Winter Assault — 2006 р.
 Command & Conquer 3: Kane's Wrath — 2008 р.

Спорт 
 FIFA 2000 — 2000 р.
 FIFA 2001 — 2001 р.
 FIFA 2002 — 2002 р.
 FIFA 2003 — 2003 р.
 FIFA 2004 — 2004 р.
 FIFA 2005 — 2005 р.
 FIFA 2006 — 2006 р.
 FIFA 2007 — 2007 р.
 FIFA 2008 — 2008 р.
 FIFA 2009 — 2009 р.

Гонки 
 Need for Speed : Underground — 2004 р.
 Need for Speed : Underground 2 — 2005 р.
 Need for Speed : Most Wanted — 2006 р.
 Need for Speed : Carbon — 2007 р.
 Need for Speed : ProStreet — 2008 р.

WCG Challenge 

 Дата: з 7 до 15 Жовтня 2000 р.
 Місце проведення: Сеул, Південна Корея
 Учасники: 174 геймера із 17 країн
 Призовий фонд: 200,000$

Медальний залік

WCG 2001 

 Дата: з 5 до 9 Грудня 2001 р.
 Місце проведення: Сеул, Південна Корея
 Учасники: 430 геймерів із 37 країн
 Призовий фонд: 300,000$

Медальний залік

WCG 2003 
 Дата: з 12 до 18 Жовтня 2003 р.
 Місце проведення: Сеул, Південна Корея
 Учасники: 562 геймера із 55 країн
 Призовий фонд: 350,000$

Медальний залік

WCG 2004 
 Дата: з 6 до 10 Жовтня 2004 р.
 Місце проведення: Сан-Франциско, США
 Учасники: 642 геймера із 63 країн
 Призовий фонд: 400,000$

Медальний залік

WCG 2005 
 Дата: з 16 до 20 Листопада 2005 р.
 Місце проведення: Сингапур
 Учасники: 679 геймерів із 67 країн
 Призовий фонд: 435,000$

Медальний залік

WCG 2006 

 Дата: з 18 до 22 Жовтня 2006 р.
 Місце проведення: Монца, Італія.
 Учасники: ~700 геймерів із ~70 країн
 Призовий фонд: 462,000$

Медальний залік

WCG 2007 

 Дата: з 3 до 7 Жовтня 2007 р.
 Місце проведення: Сієтл, США
 Учасники: більш 700 геймерів із більш ніж 70 країн
 Призовий фонд: 448,000$

Медальний залік

WCG 2008 

 Дата: з 5 до 8 листопада 2008 
 Місце проведення: Кельн, Німеччина
 Учасники: ~700 геймерів із 74 країн

PC ігри 

 Counter-Strike: 1.6
 StarCraft: Brood War
 Warcraft III: The Frozen Throne
 FIFA 08
 Need for Speed: ProStreet
 Command and Conquer 3: Kane's Wrath
 Age of Empires III: The Asian Dynasties
 Red Stone
 Carom3D

Приставочні ігри Xbox 360 

 Project Gotham Racing 4
 Guitar Hero 3
 Halo 3
 Virtua Fighter 5

Мобільні ігри 
 Asphalt 3

Медальний залік

WCG 2009 

 Місце проведення: Ченду, Китай

Підсумковий медальний залік WCG 

За результатами ігор 2000-2007 років:

Посилання 
 Офіційний сайт WCG  
 WCG - Official History - WCG 2001"

Кіберспортивні змагання